Ünnep
 Jul (yule), mint a pogány ünnep
 A karácsony neve egyes skandináv nyelvekben